Майнрад () — имя и фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
Фамилия
 Йозеф Майнрад (1913—1996) — австрийский актёр театра и кино.
Имя
 Майнрад Инглин (1893—1971) — швейцарский прозаик.
 Майнрад II Гогенцоллерн-Зигмаринген (1673—1715) — владетельный князь Гогенцоллерн-Зигмаринген (1689—1715).
 Майнрад Мильтенбергер (1924—1993) — немецкий гребец-байдарочник, выступал за сборные ФРГ и Объединённой Германии на всём протяжении 1950-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.